Малая Вишера — топоним:
 Малая Вишера (также Малая Вишерка) — река в Новгородской области
 Малая Вишера — город в Новгородской области
 Малая Вишера — железнодорожная станция на главном ходу Октябрьской железной дороги